Община Шамац (, ) —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Шамац. Входит в регион Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Шамац составила 19 041 человек, по переписи 1991 года —  25 115 человек в границах 2013 года или 32 960 человек в границах 1991 года.

Этнический состав населения общины Шамац:

Населённые пункты 
В состав общины входят 21 населённый пункт, в том числе город Шамац.

Список населённых пунктов общины Шамац с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После боснийской войны границы общины (включавшей в 1991 году 24 населённых пункта) были изменены. Из общины Шамац (Босански-Шамац) были исключены сёла Базик и Домалевац и переданы в общину Домалевац-Шамац в составе ФБиГ, а село Пруд — в общину Оджак в составе ФБиГ.

Примечания 

Общины Республики Сербской